

Села 
 Березівка — Кіровоградська область, Кропивницький район, Долинська міська громада (в минулому — Долинський район)
 Березівка — Кіровоградська область, Кропивницький район, Кетрисанівська сільська громада (в минулому — Бобринецький район)
 Березівка — Кіровоградська область, Кропивницький район, Устинівська селищна громада (в минулому — Устинівський район)